Žena-mačka može da se odnosi na:
 Žena-mačka (strip), lik iz stripova o Betmenu
 Žena-mačka (film), film iz 2004. godine